Тагарский:

 Тагарский — остров на реке Енисей, давший название Тагарской культуре.
 Тагарский — посёлок в Минусинском районе Красноярского края.